

Tabela końcowa

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; Pkt = punkty

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w Wielkiej Brytanii
1996 w Wielkiej Brytanii